Giencke ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Giencke (1896–1967), deutscher Politiker (CDU)
 Ernst Giencke (1925–2007), deutscher Luft- und Raumfahrtingenieur
 Volker Giencke (* 1947), österreichischer Architekt